Heliopolis – miasto starożytnego Egiptu
 Heliopolis – dawna nazwa miasta Baalbek
 Heliopolis (P3X-972) – fikcyjna planeta w świecie "Gwiezdnych wrót"